Військовий Хрест Фрідріха-Августа () — військова нагорода Герцогства Ольденбург.
 Військовий Хрест () — військова нагорода Франції.
 Військовий Хрест 1939—1945 () — військова нагорода Франції.
 Військовий Хрест Карла () — військова нагорода Австро-Угорщини.
 Чехословацький Військовий хрест 1918 () — військова нагорода Чехословацької Республіки.
 Чехословацький Військовий хрест 1939  () — військова нагорода Чехословацької Республіки
 Військовий Хрест () — військова нагорода Португалії.
 Військовий Хрест () — військова нагорода Норвегії.
 Військовий Хрест «За заслуги» () — військова нагорода Королівства Баварія.
 Військовий Хрест () — військова нагорода Великої Британії.
 Військовий Хрест () — військова нагорода Польщі.

Див. також 
 Хрест «За військові заслуги» (Австро-Угорщина)
 Хрест «За військові заслуги» (Мекленбург-Шверін)